Madhav Rao, Madhavrao, Madhaurao, Madhau Rao en Madhu Rao kunnen verwijzen naar:
Madhav Rao I, peshwa van het Maratharijk in India (1761 - 1772);
Madhav Rao II, peshwa van het Maratharijk (1774 - 1795).